Сер Морис Џозеф Миклвајт, CBE (; Лондон, 14. март 1933), познат под професионалним псеудонимом Мајкл Кејн (), енглески је глумац и двоструки добитник Оскара, у категорији најбоље споредне мушке улоге 1987 (Хана и њене сестре), те 2000 (Кућна правила). Кејн је поред Џека Николсона један од глумаца који је имао номинације за Оскара у свакој деценији почевши од 1960-их па све до 2000-их. Године 2000. је одликован орденом витеза од стране краљице Елизабете -{II}- као признање за допринос филмској уметности.

Ране године  

Његов отац, који се такође звао Морис, служио је 7 година у Краљевској артиљерији у Индији да би се вратио назад и оженио Елен Марију Барчел. У време рођења Мориса млађег, отац је био незапослен али је ускоро добио посао као носач на Билингсгатеској рибљој пијаци, где су Миклвајтови тежачили скоро 200 година. Убрзо након његовог рођења Морис и Елен се селе из једнособног у двособни стан. 

Као дечак искусио је Други светски рат. Године 1940. прво су падале бомбе са падобранима, а затим застрашујући дудлбагови и коначно убојите В-2 ракете. Морис старији био је позван назад у Краљевску артиљерију, да би се вратио након несреће у Денкерку, а затим опет одлази да се придружи 8. армији у Северној Африци. Неће га видети за још четири године. Елен одводи Мориса јуниора и његовог брата Стенлија на село на краће време, да би се напокон населили у напуштену фарму у Норфолку. За Мориса живот овде је био фантастичан. Радио би на фарми, јео здраву храну и доста времена проводио на свежем ваздуху. Након што је САД ушао у рат, они оснивају базе по целом Норфолку. Морис се придружује осталој деци која се дружила са Американцима. Он је касније тврдио да је тада открио да су они великодушни и толерантни људи, и одраста уз жељу да једног дана посети ту земљу.

Као и његов отац, Морис млађи је био слабог образовања, али јако бистар, а његова интелигенција је уочена од стране локалне учитељице, госпођице Линтон. Одушевљена што има барем једног од њених ученика да освоји стипендију за гимназију, узела је дечака под своје окриље, охрабривала га да чита, те му давала додатне сате учења. Стипендија доводи Мориса на Хакни Дон Гросерс јеврејску школу која је евакуисана у Норфолк.

Филмографија 

|-
| 1956. || || -{A Hill in Korea}- || Soldaat Lockyer ||
|-
| 1956. || || -{Sailor Beware}- || ||
|-
| 1956. || || -{Yield to the Night}- || ||
|-
| || || -{The Adventures of Sir Lancelot}- || ||
|-
| 1957. || || -{The Steel Bayonet}- || ||
|-
| 1957. || || -{How to Murder a Rich Uncle}- || Gilrony ||
|-
| || || -{Dixon of Dock Green}- || ||
|-
| 1957. || || -{Requiem for a Heavyweight}- || ||
|-
| 1958. || || -{A Woman of Mystery}- || ||
|-
| 1958. || || -{Carve Her Name with Pride}- || ||
|-
| || || -{Navy Log}- || ||
|-
| || || -{The Vise}- || ||
|-
| 1958. || || -{The Key}- || ||
|-
| 1958. || || -{BBC Sunday Night Theatre: The Frog}- || ||
|-
| 1958. || || -{Blind Spot}- || Johnny Brent ||
|-
| || || -{Dixon of Dock Green}- || Brocklehurst (Afl., Bracelets for the Groom, 1958) ||
|-
| || || -{William Tell}- || Max (Afl., The Prisoner, 1958) ||
|-
| 1958. || || -{The Two-Headed Spy}- || Gestapo agent ||
|-
| 1958. || || -{Passport to Shame}- || ||
|-
| 1959. || || -{Danger Within}- || ||
|-
| || || -{Dixon of Dock Green}- || Tufty Morris (Afl., Helmet on the Sideboard, 1959) ||
|-
| || || -{William Tell}- || Sgt. Wiener (Afl., The General's Daughter, 1959) ||
|-
| || || -{Deadline Midnight}- || Ted Drake (Episode 1.5, 1960) ||
|-
| 1960. || || -{No Wreath for the General}- || ||
|-
| 1960. || || -{Foxhole in Cairo}- || Weber ||
|-
| 1960. || || -{The Bulldog Breed}- || ||
|-
| 1961. || || -{The Compartment}- || ||
|-
| 1961. || || -{Walk a Crooked Mile}- || ||
|-
| 1961. || || -{Armchair Theatre}- || Helmsman ||
|-
| || || -{ITV Play of the Week}- || ||
|-
| || || -{The Younger Generation}- || Ray the Raver (Afl., Goodbye Charlie, 1961) ||
|-
| 1961. || || -{The Day the Earth Caught Fire}- || ||
|-
| || || -{The Edgar Wallace Mystery Theatre}- || Paddy Mooney (Afl., Solo for Sparrow, 1962) ||
|-
| 1963. || || -{The Wrong Arm of the Law}- || ||
|-
| 1963. || || -{First Night: Funny Noises with Their Mouths}- || Rol onbekend ||
|-
| 1964. || || -{Zulu}- || Lt. Gonville Bromhead ||
|-
| 1964. || || -{Hamlet}- || Horatio ||
|-
| || || -{ITV Play of the Week}- || George Grant (Afl., The Other Man, 1964) ||
|-
| 1965. || || -{The Ipcress File}- || Harry Palmer ||
|-
| 1966. || || -{Alfie}- || Alfie Elkins ||
|-
| 1966. || || -{The Wrong Box}- || Michael Finsbury ||
|-
| 1966. || || -{Gambit}- || Harry Tristan Dean ||
|-
| 1966. || || -{Funeral in Berlin}- || Harry Palmer ||
|-
| 1967. || || -{Hurry Sundown}- || Henry Warren ||
|-
| 1967. || || -{Woman Times Seven}- || Handsome Stranger (Segment 'Snow') ||
|-
| 1967. || || -{Billion Dollar Brain}- || Harry Palmer ||
|-
| 1968. || || -{Play Dirty}- || Capt. Douglas ||
|-
| 1968. || || -{Deadfall}- || Henry Clarke ||
|-
| 1968. || || -{The Magus}- || Nicholas Urfe ||
|-
| 1969. || || -{Male of the Species}- || Gast ||
|-
| || || -{ITV Saturday Night Theatre}- || Cornelius (Afl., Cornelius, 1969) ||
|-
| 1969. || || -{The Italian Job}- || Charlie Croker ||
|-
| 1969. || || -{The Battle of Britain}- || Squadron Leader Canfield ||
|-
| 1970. || || -{Too Late the Hero}- || Pvt. Tosh Hearne ||
|-
| 1970. || || -{The Last Valley}- || The Captain ||
|-
| 1971. || Ухвати Картера || -{Get Carter}- || Jack Carter ||
|-
| 1971. || || -{Kidnapped}- || Alan Breck ||
|-
| 1972. || || -{Zee and Co.}- || Robert Blakeley ||
|-
| 1972. || || -{Pulp}- || Mickey King ||
|-
| 1972. || || -{Sleuth}- || Milo Tindle ||
|-
| 1974. || || -{The Black Windmill}- || Maj. John Tarrant ||
|-
| 1974. || || -{The Marseille Contract}- || John Deray ||
|-
| 1975. || || -{Peeper}- || Leslie C. Tucker ||
|-
| 1975. || || -{The Wilby Conspiracy}- || Keogh ||
|-
| 1975. || || -{The Romantic Englishwoman}- || Lewis Fielding ||
|-
| 1975. || || -{The Man Who Would Be King}- || Peachy Carnehan ||
|-
| 1976. || || -{Harry and Walter Go to New York}- || Adam Worth ||
|-
| 1976. || Орао је слетео || -{The Eagle Has Landed}- || Col. Kurt Steiner ||
|-
| 1977. || Недостижни мост || -{A Bridge Too Far}- || Lt. Col. J.O.E. Vandeleur ||
|-
| 1978. || || -{Silver Bears}- || Doc Fletcher ||
|-
| 1978. || || -{The Swarm}- || Dr. Bradford Crane ||
|-
| 1978. || || -{California Suite}- || Sidney Cochran ||
|-
| 1979. || || -{Ashanti}- || Dr. David Linderby ||
|-
| 1979. || Последња Посејдонова авантура || -{Beyond the Poseidon Adventure}- || Captain Mike Turner ||
|-
| 1980. || || -{Dressed to Kill}- || доктор Роберт Елиот ||
|-
| 1980. || || -{The Island}- || Blair Maynard ||
|-
| 1981. || || -{The Hand}- || Jonathan Lansdale ||
|-
| 1981. || || -{Victory}- || ||
|-
| 1982. || || -{Deathtrap}- || Sidney Bruhl ||
|-
| 1983. || || -{The Jigsaw Man}- || Philip Kimberly/Sergei Kuzminsky ||
|-
| 1983. || || -{Educating Rita}- || Dr. Frank Bryant ||
|-
| 1983. || || -{The Honorary Consul}- || Charley Fortnum, Consul ||
|-
| 1983. || Смисао живота Монтија Пајтона || -{Monty Python's The Meaning of Life}- || Soldier || непотписан
|-
| 1984. || || -{Blame It on Rio}- || Matthew Hollins ||
|-
| 1985. || || -{Water}- || Gouverneur Baxter Thwaites ||
|-
| 1985. || || -{The Holcroft Covenant}- || Noel Holcroft ||
|-
| 1986 || Хана и њене сестре || Hannah and Her Sisters || Елиот ||
|-
| 1986. || || -{Sweet Liberty}- || Elliott James ||
|-
| 1986. || || -{Mona Lisa}- || Mortwell ||
|-
| 1986. || || -{Half Moon Street}- || Lord Sam Bulbeck ||
|-
| 1986. || || -{The Whistle Blower}- || Frank Jones ||
|-
| 1987. || || -{The Fourth Protocol}- || John Preston ||
|-
| 1987. || Ајкула 4: Освета || -{Jaws: The Revenge}- || Hoagie Newcombe ||
|-
| 1987. || || -{Surrender}- || Sean Stein ||
|-
| 1988. || || -{Jack the Ripper}- || Chief Insp. Frederick Abberline ||
|-
| 1988. || || -{Without a Clue}- || Sherlock Holmes ||
|-
| 1988. || Прљави, покварени преваранти || -{Dirty Rotten Scoundrels}- || Lawrence Jamieson ||
|-
| || || -{Jekyll & Hyde}- || Dr. Henry Jekyll/Mr. Edward Hyde ||
|-
| 1990. || || -{A Shock to the System}- || Graham Marshall ||
|-
| 1990. || || -{Mr. Destiny}- || Mike/Mr. Destiny ||
|-
| 1990. || || -{Bullseye!}- || Sidney Lipton/Dokter Hicklar ||
|-
| 1992. || || -{Noises Off...}- || Lloyd Fellowes ||
|-
| 1992. || || -{Blue Ice}- || Harry Anders ||
|-
| 1992. || || -{The Muppet Christmas Carol}- || Ebenezer Scrooge ||
|-
| 1994. || Аљаска у пламену || -{On Deadly Ground}- || Michael Jennings ||
|-
| 1995. || || -{Bullet to Beijing}- || Harry Palmer ||
|-
| 1996. || Крв и вино || -{Blood and Wine}- || Victor 'Vic' Spansky ||
|-
| 1996. || || -{Midnight in Saint-Petersburg}- || Harry Palmer ||
|-
| 1997. || || -{Mandela and the Klerk}- || Фредерик Вилем де Клерк ||
|-
| 1997. || 20.000 миља под морем || -{20,000 Leagues Under the Sea}- (1997) || капетан Немо ||
|-
| 1998. || || -{Shadow Run}- || Haskell ||
|-
| 1998. || || -{Little Voice}- || Ray Say ||
|-
| 1999. || || -{Curtain Call}- || Max Gale ||
|-
| 1999. || Живот нема правила || The Cider House Rules || Вилбур Ларч ||
|-
| 1999. || || -{The Debtors}- || ||
|-
| 2000. || || -{Quills}- || Dr. Roy Collard ||
|-
| 2000. || || -{Shiner}- || Billy 'Shiner' Simpson ||
|-
| 2000. || Ухвати Картера || -{Get Carter}- || Cliff Brumby ||
|-
| 2000. || || -{Miss Congeniality}- || Victor Melling ||
|-
| 2001. || Живи песак || -{Quicksand}- || Џејк Мелоуз ||
|-
| 2001. || || -{Last Orders}- || Jack Dodds ||
|-
| 2002. || Остин Пауерс: Голдмембер || -{Austin Powers in Goldmember}- || Nigel Powers ||
|-
| 2002. || || -{The Quiet American}- || Thomas Fowler ||
|-
| 2003. || || -{The Actors}- || O'Malley ||
|-
| 2003. || || -{Secondhand Lions}- || Garth ||
|-
| 2003. || || -{The Statement}- || Pierre Brossard ||
|-
| 2004. || || -{Around the Bend}- || Henry Lair ||
|-
| 2005. || Бетмен почиње || -{Batman Begins}- || Alfred Pennyworth ||
|-
| 2005. || || -{Bewitched}- || Nigel Bigelow ||
|-
| 2005. || || -{The Weather Man}- || Robert Spritzel ||
|-
| 2006. || Потомци || -{Children of Men}- || Џаспер Палмер ||
|-
| 2006. || Престиж || -{The Prestige}- || Cutter ||
|-
| 2007. || || -{Flawless}- || Rol onbekend ||
|-
| 2007. || Њушкало || -{Sleuth}- (2007) || Andrew Wyke ||
|-
| 2008. || Мрачни витез || -{The Dark Knight}- || Alfred Pennyworth ||
|-
| 2010. || Почетак|| -{Inception}- || Stephen Miles ||
|-
| 2012. || Успон Мрачног витеза || -{The Dark Knight Rises}- || Alfred Pennyworth ||
|-
| 2014. || Међузвездани|| -{Interstellar}- || Professor Brand ||
|-
| 2014. || Кингсман: Тајна служба|| -{Kingsman: The Secret Service}- || Arthur / Chester King ||
|-
| 2017. || У Великом Стилу || -{Going in Style}- || Joe Harding ||
|-
| 2017. || Денкерк || -{Dunkirk}- || Fortis Leader ||
|-
| 2020. || Тенет || -{Tenet}- || Sir Michael Crosby ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 -{Michael Caine  at the American Film Institute Catalog}-
  compilation of film clips, 4 minutes
 -{PLAY DIRTY/Caine Special on Location in Spain}-
 -{Martyn Palmer, "Double act: Michael Caine and Jude Law (lunch and discussion)", The Times, 17 November 2007}-
 -{Charlie Rose video interview 3 February 2003}-
 -{IGN.com interview 18 March 2003}-
 -{200 years of Michael Caine's family tree}-
 -{Sir Michael Caine interview on BBC Radio 4 Desert Island Discs, 25 December 2009}-
 Непрестано се такмичим са самим собом („Политика”, 22. август 2021)
 

Рођени 1933.
Енглески глумци
Британски глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сателит
Кејн
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у споредној улози